Benoît Guidéee, né le 27 novembre 1971 à Paris, est un diplomate français. Après avoir été, de 2015 à 2019, directeur du Bureau français de Taipei, il est nommé consul général de France à Shanghai.

Biographie 
Benoît, Jean, Marie, Vincent Guidée, est l'un des quatre enfants de Bernard et de Marie-Annick Guidée et le frère de la journaliste Marie-Emmanuelle Banerjee (née Guidée). Il est aussi le petit-fils de l’ingénieur horticole Jean Laborey et le neveu de l'acteur Éric Laborey.

Après avoir obtenu un diplôme en communication et ressources humaines de l'Institut d'études politiques de Paris (1988–1991), il obtient une licence de chinois à l'Institut national des langues et civilisations orientales (1991–1995).

Benoît Guidée parle l'anglais (couramment), le chinois (couramment), le vietnamien (couramment), l'espagnol et le japonais.

Carrière 

 1995–1996 : service national au Viêt Nam (Hanoï)
 1996–2000 : à l'ADETEF, Hanoï (Viêt Nam)
 2000–2002 : directeur d'Asie du Sud-Est à la direction d’Asie et d’Océanie du Quai d'Orsay
 2002–2006 : deuxième secrétaire de l'Ambassade de France en Chine à Pékin
 2006–2007 : rédacteur à la sous-direction des affaires politiques à la Direction des Nations unies, des organisations internationales au MAE 
 2007–2010 : deuxième, puis premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York
 2010–2011:  conseiller culturel à l'Ambassade de France au Japon à Tokyo
 2011–2012 : sous-directeur d’Extrême-Orient à la direction d'Asie et d'Océanie au MAE 
 mai 2012–août 2015 : conseiller Asie, Amériques au cabinet du ministre des affaires étrangères Laurent Fabius
 2015-2019 : directeur du Bureau français de Taipei (Taïwan)
 juin 2019 : nommé consul général de France à Shanghai

Décorations 
 8 novembre 2011 : Médaille d'honneur des affaires étrangères (argent)
 14 novembre 2011  : Ordre national du Mérite (Chevalier)

Références

Liens externes 
 
Nomination de Benoît Guidée comme directeur du Bureau français de Taipei sur la page Facebook du BFT

Voir aussi

Articles annexes 
 Bureau français de Taipei
Marie-Emmanuelle Banerjee
 Jean Laborey
 Éric Laborey

Naissance en novembre 1971
Naissance à Paris
Diplomate français
Élève de l'Institut national des langues et civilisations orientales
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Présidence de François Hollande
Présidence d'Emmanuel Macron